Kempff ist der Familienname folgender Personen:

 Diana Kempff (1945–2005), deutsche Schriftstellerin und Verlegerin
 Georg Kempff (1893–1975), deutscher Kirchenmusiker, Komponist und Autor
 Martina Kempff (* 1950), deutsche Schriftstellerin
 Noel Kempff Mercado (1924–1986), bolivianischer Biologe und Naturforscher
 Wilhelm Kempff (1895–1991), deutscher Pianist und Komponist

Siehe auch:
 Kempf
 Kaempff